La saison 20172018 du Championnat d'Argentine féminin de football  est la quarantième saison du championnat. Le Club Atlético River Plate vainqueur de la saison précédente remet son titre en jeu. Le vainqueur de la compétition est qualifié pour la Copa Libertadores féminine 2018

Les participantes

Compétition

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats

Copa de Oro

Copa de Plata

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
Championnat d'Argentine de football 2017-2018

Liens externes 
 Règlement de la compétition sur le site Internet de l'AFA
Résultats et classements sur Soccerway.com

2018
Argentine F1
Football féminin 2017
Football féminin 2018